Вроцлавский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Нижнесилезское воеводство. Центр повета — город Вроцлав (в состав повета не входит). Занимает площадь 1116,15 км². Население — 134 145 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Конты-Вроцлавске, Собутка, Сехнице
 городско-сельские гмины: Гмина Конты-Вроцлавске, Гмина Собутка, Гмина Сехнице
 сельские гмины: Гмина Черница, Гмина Длуголенка, Гмина Йорданув-Слёнски, Гмина Кобежице, Гмина Меткув, Гмина Журавина

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Нижнесилезского воеводства